Henry eller Harry Armstrong kan henvise til flere personer:
 Henry Armstrong – amerikansk bokser
 Harry Armstrong (politiker) – amerikansk politiker
 Henry Edward Armstrong – engelsk kemiker
 Henry Armstrong (cricketspiller) – australsk cricketspiller
 Henry W. Armstrong – amerikansk bokser og komponist
 Henry Bruce Armstrong – nordirsk politiker
 Harry George Armstrong – amerikansk pilot